Роздилнянски район () бивш район се намира в централната част на Одеска област, Украйна. Общата му площ е 3793 км2. Съставен е от 1 градски, 1 посьолок и 18 селски местни съвета. Негов административен център е град Роздилна. Според преброяването през 2001 г. населението му е 56 897 души.

Население

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки 

 

Райони в Одеска област